Вёй-э-Жиже́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Ла-Курон. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16418.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-западу от Парижа, в 115 км южнее Пуатье, в 7 км к югу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1570 человек.

Климат 
Климат океанический. Ближайшая метеостанция находится в городе Коньяк.

Экономика 
В 2007 году среди 1031 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 751 были экономически активными, 280 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 70,0 %). Из 751 активных работали 701 человек (370 мужчин и 331 женщина), безработных было 50 (27 мужчин и 23 женщины). Среди 280 неактивных 90 человек были учениками или студентами, 129 — пенсионерами, 61 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Паниса (Испания, с 1994)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта